Gablonz steht für
 Gablonz an der Neiße, deutscher Name der tschechischen Stadt Jablonec nad Nisou
 Gablonzer Industrie, Schmuckhersteller
 Landkreis Gablonz an der Neiße

Siehe auch:
 Neugablonz (Begriffsklärung)